Joe Simon kan åsyfta:
Joe Simon (1913-2011), amerikansk serietecknare, skapare av Captain America.
Joe Simon (1943–2021), amerikansk soulsångare.